Bavaria ist

 die lateinische (und daraus abgeleitet auch die englische) Bezeichnung für Bayern,
 die weibliche Symbolgestalt Bayerns und Statue, siehe Bavaria,
 einer der eindrucksvollsten und meistfotografierten Bäume Deutschlands, die Bavaria-Buche
 der Name des Kleinplaneten Nummer 301, siehe (301) Bavaria
 der Name eines Solarparks in der Oberpfalz

 Unternehmen
 eine Film-Unternehmensgruppe, siehe Bavaria Film
 eine niederländische Biermarke/Brauerei, siehe Bavaria (Niederlande)
 eine kolumbianische Biermarke/Brauerei, siehe Bavaria (Kolumbien)
 der Name der Bavaria Boote, einer der größten Hersteller von Kajaks und Canadiern
 der Name der Bavaria Yachtbau, einer der größten Hersteller von Segelyachten
 die Kurzbezeichnung der Bavaria Fluggesellschaft, einer ehemaligen deutschen Charterfluggesellschaft, die 1977 zur Bavaria Germanair fusionierte.
 der Name der Bavaria Brandschutz Industrie GmbH & Co.KG
 der Name der Bavaria Porzellan GmbH
 der Kurzname der Tankstellenkette Bavaria Petrol
 Grube Bavaria, ein Bergwerk im Bensberger Erzrevier

 Markennamen
 bis etwa 1910 Markenname des heutigen Astra-Bieres
 der Name von BMW-Autoradios

 Organisationen
 eine ehemalige Ordensprovinz des Franziskanerordens, siehe Bayerische Franziskanerprovinz
 mehrere Studentenverbindungen, siehe: Bavaria (Studentenverbindung)

 Orte
 Bavaria (Kansas), Ort im Saline County, Kansas, Vereinigte Staaten
 Bavaria (Wisconsin), Ort im Langlade County, Vereinigte Staaten

 Schiffe, Lokomotiven, Züge
 der Name des Schiffes Bavaria (Schiff, 1878)
 der Name des Schiffs Bavaria (Schiff, 1912)
 der Name des Schiffs Bavaria (Schiff, 1976)
 der Name einer österreichischen Dampflokomotive (Semmeringwettbewerb), SStB – Bavaria
 der Name des zwischen München und Zürich verkehrenden Trans-Europ-Express-Zuges Bavaria (Zug)

 Druckwerke, Filme
 der Name eines mehrbändigen umfassenden volkskundlichen Werkes über Bayern, noch als Kronprinz veranlasst vom späteren bayerischen König Max II., erschienen zwischen 1860 und 1867
 der Name eines bayerischen Ortsverzeichnisses, siehe Bavaria (1861)
 der Name eines Dokumentarfilms, siehe Bavaria – Traumreise durch Bayern